Сибе́лиус — финская фамилия.

Фамилия 
 Сибелиус, Кэтлин (род. 1948) — американский политик.
 Сибелиус, Кристиан (1869—1922) — финский психиатр, брат Я. Сибелиуса.
 Сибелиус, Ян (1865—1957) — финский композитор.

Другие значения 
 Сибелиус — пассажирский поезд, курсировавший по маршруту Хельсинки — Санкт-Петербург c 1992 по 2010 год
 Sibelius — редактор нотных партитур фирмы Sibelius Software

Не следует путать 
 Сирелиус